Дауылбай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Дауылбай — село в Жаркаинском районе Акмолинской области.
 Дауылбай — село в Кзылкогинском районе Атырауской области.